Escucha (Teruel), település Spanyolországban, Teruel tartományban.
Resta in ascolto, Laura Pausini stúdióalbuma, ami 2004-ben jelent meg.